Lecker steht für

 Wohlgeschmack, siehe Geschmack (Sinneseindruck)
 eine Zeitschrift über das Essen, siehe Lecker (Zeitschrift)
 In der Jägersprache die Zunge des Schalenwildes, siehe Jägersprache#L

Lecker ist der Familienname von

 August Lecker (1811–1854), deutscher Gastwirt und Politiker